Rhodesia (Rodezja) – angielska nazwa nieistniejącego już afrykańskiego państwa
 Rhodesia – rodzaj motyla nocnego
 Rhodesia – angielska wieś
 (1197) Rhodesia – planetoida okrążająca Słońce